Bagnols kan syfta på:

 Bagnols, Puy-de-Dôme, fransk kommun i departementet Puy-de-Dôme
 Bagnols, Rhône, fransk kommun i departementet Rhône
 Bagnols-en-Forêt, fransk kommun i departementet Var
 Bagnols-les-Bains, fransk kommun i departementet Seine-Maritime
 Bagnols-sur-Cèze, fransk kommun i departementet Gard